Ingwerbier bezeichnet folgende Getränke:
 Ginger Ale, einen Softdrink
 Ginger Beer, ursprünglich ein alkoholisches Getränk, heute häufiger ein Softdrink mit intensiverem Ingwergeschmack als Ginger Ale